Le nom Peyramont peut se référer à :

 André Dulery de Peyramont (1804-1880), magistrat et homme politique français ;
 Louis Peyramont, nom de plume du journaliste français Louis-Félix Rigondaud (1839-1900) ;
 Peyramont, toponyme révolutionnaire de la commune de Saint-Geneys-près-Saint-Paulien.

Homonymie